La nazionale di baseball francese Under-21 rappresenta la Francia nelle competizioni internazionali di età non superiore ai ventuno anni.

Piazzamenti

Europei 
 2006 :  2°
 2010 :  3°
 2012 :  1°

Collegamenti esterni

Under-21